Лухтонга — топоним в России:
 Лухтонга — река в Архангельской и Вологодской областях.
 Лухтонга — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Лухтонга — железнодорожная станция в Коношском районе Архангельской области.